Palata může být:

 příjmení
 Luboš Palata (* 1967), český novinář a komentátor

 místní název
 Viniční usedlost v Praze na Smíchově (původně v Košířích), které se na přelomu 18. a 19. století rozdělila na usedlosti: 
 Horní Palata (U Nesypky 110/28)
 Dolní Palata (pův. též. Malá Palata, Holečkova 161/48, zbořena v prosinci 2016)
 Ústav Palata, pův. Francisco-Josefinum, domov pro nevidomé na pozemcích Horní Palaty, někdy nazývaný rovněž Dolní Palata (Na Hřebenkách 737/5)